Ел Мурсијелаго има више значења:

 Ел Мурсијелаго (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мурсијелаго (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Мурсијелаго (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Мурсијелаго (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мурсијелаго, Баранка ел Мурсијелаго (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Мурсијелаго (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Мурсијелаго (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Мурсијелаго (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Мурсијелаго (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику